Hynek je příjmení těchto osobností:

 Alois Hynek (1842–1909) – zakladatel stejnojmenného nakladatelství v Praze
 Aleš Hynek (* 1968) – český fotbalista
 František Hynek (1906–1984) – český a československý politik, poválečný poslanec za ČSL
 František Hynek (pěvec) (1837–1905) – český operní pěvec a režisér
 Jiří Hynek (* 1960) – český manažer a politik, od roku 2011 prezident a výkonný ředitel AOBP
 Josef Hynek (* 1965) – český informatik, od roku 2008 rektor Univerzity Hradec Králové
 Josef Allen Hynek (1910–1986) – americký astronom
 Kristián Hynek (1879–1960) – československý lékař a univerzitní pedagog
 Miriam Hynková – česká herečka

 pseudonym
 Hynek, J. Str. Hynek, J. Stratimír Hynek – pseudonymy novináře Josefa Václava Friče

šlechtické jméno
 Hynek z Dubé († 1361) – český šlechtic a nejvyšší pražský purkrabí
 Hynek Boček z Poděbrad (+ 1426) – český šlechtic

¨

Česká příjmení